Артём Николаевич Параховский (; род. 6 октября 1987 года, Минск, СССР) — белорусский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Ранние годы 
Параховский родился в Минске, его отец тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике, а мать сборной Белоруссии по плаванию. Артём серьёзно занимался футболом до 16 лет. Однако он был вынужден переключиться на баскетбол, из-за того что он начал быстро расти.

После выступления на молодёжном чемпионате Европы-2006 его заметил американский тренер Али Торн. Сначала он играл за колледж «Южный Айдахо», затем перешёл в университет Радфорд. В 2009 году вывел Радфорд в финальную стадию NCAA, дважды признавался лучшим игроком в конференции «Big South» (2009, 2010).

Профессиональная карьера 
Параховский не был выбран на драфте НБА 2010 года, однако затем он играл за «Бостон Селтикс» в Летней Лиге в Орландо.

20 августа 2010 года подписал контракт с латвийским клубом ВЭФ.

24 июня 2014 года подписал двухлетний контракт с «Нижний Новгородом».

В декабре 2020 года Параховский подписал «открытый контракт» с «Цмоки-Минск» с условием, что в случае получения более интересного предложения игрок может покинуть клуб. В составе минской команды Артем провёл 4 матча в Единой лиге ВТБ и отметился статистикой в 10,5 очков и 6,8 подборов, а также стал победителем Кубка Беларуси.

В конце декабря 2020 года Параховский покинул «Цмоки-Минск» и перешёл в «Андорру».

Достижения 
  Чемпион Белоруссии (2): 2004/2005, 2005/2006
  Чемпион Латвии: 2010/2011
  Чемпион Израиля: 2017/2018
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата России: 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2018/2019
  Обладатель Кубка Белоруссии (2): 2005, 2020
  Обладатель Кубка Украинской Суперлиги: 2011/2012
  Обладатель Кубка короля Миндаугаса: 2019

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Эскишехир»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Шлёнск»
Игроки сборной Белоруссии по баскетболу
Центровые
Выпускники Радфордского университета